Наоми Осака је савладала Викторију Азаренку у финалу са 1 : 6, 6 : 3, 6 : 3 и на тај начин је освојила титулу у појединачној женској конкуренцији на Отвореном првенству САД 2020. године, претпоследњем гренд слему у 2020. години. Осака је по други пут освојила Ју-ес опен што јој је укупно трећа гренд слем титула у каријери. Постала је прва тенисерка из Азије (не рачунајући Русију) која је трипут била победница на неком гренд слем турниру у синглу, прва тенисерка од Џенифер Капријати која је освојила три гренд слема у три финала у којима је учествовала као и, са своје двадесет и две године, најмлађа тенисерка која је освојила три гренд слема још од Марије Шарапове која је свој трећи гренд слем освојила на Отвореном првенству Аустралије 2008. године када је имала двадесет и једну годину. Азаренка, која се први пут нашла у финалу неког гренд слема још од Ју-ес опена 2013. године, покушала је да постане прва мајка која би остварила победу на неком гренд слему у синглу откако је то пошло за руком Ким Клајстерс на Аустралијан опену 2011. године.

Бјанка Андреску је бранила титулу шампионке као прошлогодишња победница. Међутим, повукла се пре почетка овогодишњег турнира. Један од разлога њеног повлачења била је и забринутост изазвана пандемијом ковида 19. Позивајући се на безбедносне разлоге и превентиву, још пет тенисерки са списка десет најбоље рангираних играчица на ВТА ранг-листи (укључујући актуелне шампионке Ешли Барти и Симону Халеп) такође се повукло с такмичења. Укупно се двадесет и четири тенисерке из топ 100 нису нашле на турниру. Одсуство Ешли Барти и Симоне Халеп, тада прве и друге најбоље рангиране тенисерке на листи, учинило је да овогодишњи Ју-ес опен буде први гренд слем још од Вимблдона из 2004. године на коме нису учествовале нити једна од два најбоље тенисерке на свету.

Двадесет и девет од тридесет и два носиоца прошло је у друго коло, највише од када се број носилаца на Ју-ес опену повећао са шеснаест на тридесет и два 2001. године.

Ове године се није одржала квалификациона фаза. ВТА ранг-листа закључна са 3. августом 2020. године искоришћена је како би се одредио састав главног жреба.

Носиоци 
Носиоци су одређени на основу ВТА ранг-листе.

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 
Жреб и резултати турнира на званичном веб-сајту ИТФ-а

Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно